A Tejo vagy tejo a következőket jelentheti:

Tejo, folyó Spanyolországban és Portugáliában (spanyolul Tajo)
tejo, kolumbiai (indián) eredetű sport
Tejo, település Etiópiában